Aleksi Paananen – calciatore finlandese
 Hannu Paananen – ex cestista finlandese
 Mikko Paananen, noto come Migé Amour – bassista finlandese